KMS steht für:
 Kabel & Medien Service, deutscher Kabelfernsehnetzbetreiber
 Karl-Marx-Stadt (frühere Abkürzung), jetzt Chemnitz
 Kernel Mode-Setting, Funktion des Linux-Kernels, siehe Mode-Setting
 Key Management Service, Verwaltungsverfahren für Volumenlizenzschlüssel von Microsoft, siehe Produktaktivierung #Verfahren
 KMS (für Kunz & Müller, Stuttgart), deutsche Motorradmarke
 KMS Records, US-amerikanisches Techno-Label
 KMS-Bedingung im mathematischen Teilgebiet der Funktionalanalysis, siehe Tomita-Takesaki-Theorie #KMS-Bedingung
 Knowledge Management System oder Wissensmanagementsystem, ein Begriff aus der Wirtschaftsinformatik
 Konferenz der Mennoniten der Schweiz (Alttäufer), eine Freikirche
 Koninklijke Maatschappij De Schelde, vormaliger Name des niederländischen Schiffsbauunternehmens Damen Schelde Naval Shipbuilding
 Koninklijke Militaire School (dt. Königliche Militärakademie (Brüssel)), Hochschule der belgischen Armee
 Kooperative Mittelschule, Modellversuchsform in Österreich
 Kort & Matrikelstyrelsen, vormaliger Name der dänischen Katasterbehörde Geodatastyrelsen
 Kursmünzensatz, Serie von Münzen in repräsentativer Verpackung für Sammler
 Kultusministerielles Schreiben
 Kumasi Airport (IATA-Code), Flughafen von Kumasi, Ghana

kms steht für:
 Kamasau (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

Abkürzung